Norman – forma inglese del nome proprio di persona italiano Normanno

Geografia
Antartide
Ghiacciaio Norman – ghiacciaio della Costa di Rymill

Australia
Norman Island, isola dello stato di Victoria

Isole Vergini britanniche
 Norman Island

Stati Uniti d'America
Norman – città della Contea di Montgomery, Arkansas
Norman – città della Contea di Richmond, Carolina del Nord
Norman – township della Contea di Manistee, Michigan
Norman – villaggio della Contea di Kearney, Nebraska
Norman – capoluogo della Contea di Cleveland, Oklahoma

Personaggi fittizi
Norman – personaggio di Mighty Max
Norman – personaggio della serie Pokémon
Shilo Norman – personaggio dei fumetti della DC Comics

Persone
Antoni Norman – religioso polacco
Chris Norman – cantante britannico
Connie Norman – ex cestista statunitense
David Norman – paleontologo britannico
Dianne Norman – ex cestista canadese
Dick Norman – ex tennista belga
Donald Norman – psicologo e ingegnere statunitense
Greg Norman – golfista e imprenditore australiano
Jace Norman – attore statunitense
Jessye Norman – soprano statunitense
Joe Norman – ex giocatore di football americano statunitense
John Norman – scrittore statunitense
Josh Norman – giocatore di football americano statunitense
Ken Norman – ex cestista statunitense
Ludvig Norman – compositore, pianista, direttore d'orchestra e insegnante di musica svedese
Marc Norman – sceneggiatore statunitense
Maurice Norman – ex calciatore inglese
Monty Norman – musicista e compositore britannico
Noëlle Norman – attrice francese
Peter Norman – velocista australiano
Robert Norman – marinaio britannico
Roger Norman – scrittore britannico
Steve Norman – musicista britannico
Zack Norman – attore, produttore e regista statunitense

Altro
Norman – cratere lunare
Norman – film del 2010 diretto da Jonathan Segal

Pagine correlate 
 Larry Norman